Ходдон (устар. Ход-Дон; ) — река в России, протекает в Алагирском районе Северной Осетии. Длина реки составляет 5,4 км, площадь водосборного бассейна 13,1 км².

Начинается на склоне Скалистого хребта чуть ниже перевала Ходокий к западу от горы Ходвцек. Течёт в южном направлении мимо горы Аллардыраг. Устье реки находится в 2,6 км по левому берегу реки Садон на территории посёлка Садон.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ардон. Речной бассейн реки — реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020000112108200003221.

Примечания 

Бассейн Ардона
Реки Северной Осетии